Mihrigul Tursun, une ancienne détenue ouïghour dans les camps d'internement du Xinjiang, en Chine ;
 Sanubar Tursun (1971-), une auteure-compositrice-interprète ouïghoure.